Daphne Akhurst ha battuto in finale Sylvia Harper 10–8 2–6 7–5.

Teste di serie
 Daphne Akhurst (Campionessa)
 Louise Bickerton (semifinali)
 Sylvia Harper (finalista)
 Marjorie Cox (quarti di finale)
 Kathrine Le Mesurier (secondo turno)
 Mall Molesworth (secondo turno)
 Emily Hood (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1930